

Patronymie 

Anthony Hilliard (1986-), joueur américain de basket-ball ;
Bob Hilliard (1918-1971), parolier américain ;
Brent Hilliard (1970-), joueur de volley-ball américain ;
Darrun Hilliard (1993-), joueur américain de basket-ball ;
Nicholas Hilliard (1547?-1619), orfèvre et un enlumineur anglais ;
Olive Mary Hilliard (1925-2022), botaniste sud-africaine ;
William Hilliard (16?-16?), officier anglais, l'un des premiers planteurs de sucre sur l'île de la Barbade.

Toponymie

Canada
Hilliard (Alberta)
Hilliard (Ontario)

États-Unis
Hilliard (Alabama)
Hilliard (Floride)
Hilliard (Ohio)

Autres 
(6395) Hilliard
 The Hilliard Ensemble, un quatuor vocal britannique.